Sint-Severuskerk (Erfurt)
Sint-Severuskerk (Otterndorf)
Sint-Severuskerk (Boppard)